Mira Nikolić (automobilistica), hrvatska automobilistica
 Mira Nikolić (glumica), srpska glumica